Karlova Huť  ist der Name folgender Ortschaften in Tschechien:

 Karlova Huť (Bělá nad Radbuzou), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou
 Karlova Huť (Králův Dvůr), Ortsteil von Králův Dvůr